Долни-Церекев (, ) — коммуна в Йиглавском районе края Высочина Чешской Республики.

Расположен на Чешско-Моравской возвышенности на реке Йиглава примерно в 12 км к юго-западу от административного центра г. Йиглавы и в 111 км к юго-востоку от столицы Праги.

Административно разделён на 3 части: Долни-Церекев, Новый Свет и Спелов.

Население 
В 2022 году здесь проживали 1265 жителей.

История 

​​Вероятно, был основан епископом Пелгржимом в 1224 году. Первое упоминание встречается в	1352 году.
Сначала поселение называли Немецкой церковью из-за немецких поселенцев.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Долни-Церекев

Населённые пункты района Йиглава